Крючко́ва — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 Крючкова, Анна Ивановна (?—1999) — доярка, Герой Социалистического Труда.
 Крючкова, Екатерина Ивановна (род. 1949) — советская теннисистка, советский и российский тренер.
 Крючкова, Мария Евгеньевна (1988—2015) — российская гимнастка.
 Крючкова, Нина Михайловна (1939—2003) — доктор биологических наук, профессор.
 Крючкова, Ольга Евгеньевна (род. 1966) — российская писательница, автор художественных произведений на историческую тематику.
 Крючкова, Пелагея Ивановна (род. 1927) — передовик химической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 
 Крючкова,Татьяна Борисовна (1947—2013) — советская учёная-филолог.
 Крючкова, Мария Михаиловна (род. 2005) - российская спортсменка, пловчиха, специализирующаяся в плавании на спине.